Epitáfio - frases escritas sobre túmulos
Epitáfio (canção) - de Titãs
Epitafios (série) - da HBO, de 2004

Desambiguação